Az 1995-ös férfi kézilabda-világbajnokságot Izlandon rendezték. A világbajnokságok történetében először vett rész 24 csapat. A tornát Franciaország nyerte, a magyar válogatott a 17. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét.A csoportokból az első négy helyezett jutott tovább a nyolcaddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első 12 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

A 9–16. helyért

Negyeddöntők

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1995-ös női kézilabda-világbajnokság

Világbajnokság F
Férfi kézilabda-világbajnokságok